Tonalixco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tonalixco, Veracruz, ort, 
 Tonalixco, Tepetzintla, ort, 
 Tonalixco, Honey, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar